Paoli (Colorado)
 Paoli (Indiana)
 Paoli (Oklahoma)
 Daniele De Paoli (Pavia, Llombardia, 1973), ciclista italià professional entre 1997 i 2006
 Enrico Paoli
 Francesco Arcangelo Paoli (Florència, 1571 - 1635), músic carmelita 
 Gino Paoli
 Pasquale Paoli (Morosaglia, 1725 - Londres, 1807), dirigent polític cors 
 Pietro Paoli (1759-1839), matemàtic italià que va tenir càrrecs importants al Gran Ducat de Toscana 
 Raoul Paoli
 Saveriu Paoli (Letia, 1886 - 1941), escriptor cors